Санта-Кристина-де-ла-Польвороса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес. Занимает площадь 39,03 км². Население — 1199 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Santa Cristina de la Polvorosa
 Intanasa
 El Pastor de la Polvorosa

Муниципалитеты Саморы